Višķi kan avse:

 Višķi, en ort i Lettland
 Viški Kanal, en havskanal i Kroatien

Se även

 Viski